Vergennes steht für:

folgende Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Vergennes (Vermont) 
 Vergennes (Illinois)

 
Vergennes ist der Name folgender Personen:
 Charles Gravier, comte de Vergennes (1717–1787), französischer Staatsmann